Рой Вегерле (; ) — американский футболист южноафриканского происхождения, полузащитник. Известен по выступлениям за сборную США. Участник чемпионатов мира 1994 и 1998.

Клубная карьера 
Вегерле начал карьеру в ЮАР, выступая за молодёжную команду «Аркадия Шепардс», а после переезда в США за команду Южно-Флоридского университета «Буллз». В 1980 году Рой ездил на просмотр в «Манчестер Юнайтед».

В 1984 году он был выбран на драфте колледжа в команду «Тампа-Бэй Раудис». За новый клуб он сыграл 21 матч, забил 9 мячей и отдал 17 результативных передач, по окончании сезона Вегерле был признан Новичком Года. С 1984 по 1986 он выступал в Лиге «Такома Старз». В 1986 году Рой переехал в Англию в лондонский «Челси», где выступал за команду дублёров. 24 марта 1988 года он перешёл в «Суиндон Таун» на правах аренды . После окончания сезона Рой перешёл подписал контракт с клубом «Лутон Таун», сумма трансфера составила 75 тыс. фунтов. В «Лутоне» он стал лидером команды и в 1990 году за 1 млн фунтов перешёл в «Куинз Парк Рейнджерс». Вегерле занял третье место в списке бомбардиров сезона и получил награду за самый красивый гол сезона, забитый в ворота «Лидс Юнайтед».

В марте 1992 года Рой перешёл в «Блэкберн Роверс». Сумма трансфера составила 1,1 млн фунтов. Он помог команде выйти в Премьер-лигу, но с приходом Алана Ширера, игровое время Вегерле сократилось. В марте 1993 года Рой перешёл в «Ковентри Сити». Несмотря на череду травм он сыграл за «Сити» 53 матча и забил 9 мячей.

В 1996 году с образованием MLS Вегерле, как и многие звезды национальной сборной США вернулись на родину. Новым клубом Роя стал «Колорадо Рэпидз», но больших успехов с ним Вегерле не добился.

В 1997 году он был обменян на Стива Раммела в «Ди Си Юнайтед». После «Юнайтед» Вегерле ещё сезон отыграл за «Тампа-Бэй Мьютини», после чего закончил карьеру.

Сборная США 
В 1991 году Вегерле получил американское гражданство, после того, как женился на американке. 30 мая 1992 года в матче против сборной Ирландии он дебютировал за сборную США. За национальную команду Вегерле выступал на Кубке конфедераций 1992 и Золотом кубке КОНКАКАФ 1993. 8 января 1994 года Рой получил травму колена, но успел восстановится к домашнем чемпионату мира, и стал одним из ключевых футболистов турнира. Он принял участие во всех матчах соревнования против сборных Швейцарии, Румынии, Колумбии и Бразилии.

В 1998 году он во второй раз поехал на первенство мира во Францию, но из-за большого количества травм, принял участие только в матчах против Германии и Ирана, появляясь на замену.

В том же году Рой выступал за сборную на Золотом кубке КОНКАКАФ, где помог команде завоевать серебряные медали.

За сборную Рой сыграл 41 матчей и забил 7 мячей.

Достижения 
 Международные

 США
 Серебряный призёр золотого кубка КОНКАКАФ: 1993, 1998

Личная жизнь 

У Вегерле есть два брата Джордж и Стив, которые тоже являлись профессиональными футболистами. В 1987 году у Роя родился сын.

После окончании карьеры футболиста Вегерле на профессиональном уровне играл в гольф.

Примечания

Ссылки 
 
 NASL/MISL stats

Футболисты США
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Тампа-Бэй Раудис» (1975—1993)
Игроки ФК «Лутон Таун»
Игроки ФК «Суиндон Таун»
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Тампа-Бэй Мьютини»
Игроки ФК «Ди Си Юнайтед»
Игроки ФК «Колорадо Рэпидз»
Игроки ФК «Ковентри Сити»
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Футбольные тренеры США
Тренеры ФК «Колорадо Рэпидз»